Sokół (término polaco para "halcón") hace referencia a varios artículos:
Sokol, movimiento gimnástico de origen checo.
PZL W-3 Sokół, helicóptero militar polaco.
Sokół Tychy, club de fútbol polaco.
Sokół (motocicleta), modelo de motocicleta polaca de los años 1930.
Sokół (rapero), músico polaco oriundo de Varsovia.
Estadio Sokol, recinto polideportivo de la ciudad de Antofagasta, Chile.
Club Deportivo Sokol, institución deportiva de la ciudad de Punta Arenas, Chile.

Véase también:
 ORP Sokół, nombre de varios buques de guerra de la Armada de la República de Polonia.